Jan Couwenberg (beeldhouwer)
 Jan Couwenberg (burgemeester)